UA sau ua poate fi:

 Ucraina, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .ua, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Ucraina
 United Airlines, codul IATA al acestei companii aeriene
 Unitate astronomică, unitate de măsură a lungimii

Legături externe 
 
  „UA” la acronymfinder.com